Тамура () — японське прізвище і топонім.

Прізвище 
 Тамура Юкарі (1976) — японська сейю і J-pop-співачка.
 Тамура Ямато (1979) — японський фігурист.
 Тамура Реко (Тані Рьоко; 1975) — японська дзюдоїстка, політик.

Топоніми 
 Тамура (Фукусіма) — місто в Японії, що розташоване в префектурі Фукусіма.
 Повіт Тамура

Інше 
 Тамура (драма)